Села в Україні:
Карасівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
Карасівка — Харківська область, Золочівський район

Села в Росії:
 Карасівка — Башкортостан, Ішимбайський район